"Let Me Know", (engelska "låt mig få veta") kan syfta på:

 Let Me Know (Kiss-låt) – en låt från 1974 av Kiss
 Let Me Know (sång av Róisín Murphy) – en låt från 2007 av Róisín Murphy
 Let Me Know (Tamar Braxton-låt) – en låt från 2014 av Tamar Braxton